Котельников Володимир Олександрович — радянський і російський вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіолокації планет, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Котельников Герман В'ячеславович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котельников Гліб Євгенович — радянський і російський винахідник, винахідник авіаційного ранцевого парашута.
 Котельников Євген Петрович — радянський футболіст, радянський та український футбольний функціонер.
 Котельников Михайло Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Котельников Олексій Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Котельников Яків Степанович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 2726 Котельников
Прізвища